Tóka:
 Szimandron.
 Tóka (Őrség): mesterséges, kerített tó az Őrségben.
 Tóka, ausztriai falu.